Malmö steht für:
 (10550) Malmö, Asteroid des Hauptgürtels

Geografische Objekte in Schweden:
 Malmö, Großstadt
 Malmö (Gemeinde)
 Malmö, norwegische Insel, siehe Malmøya